Lowie ist der Familienname folgender Personen:

 Jules Lowie (1913–1960), belgischer Radrennfahrer
 Robert H. Lowie (1883–1957), US-amerikanischer Anthropologe

Siehe auch:
 LOWI
 Lowey
 Lowy